Шведски крсташки ратови су биле верско-политичке војне кампање које су Швеђани организовали на подручја Финске и против Новгорода. За циљ су најчешће имали преобраћивање других народа и вера у католицизам као и трговчко-војну доминацију. У њих спадају:
 Први шведски крсташки рат (1150е)
 Други шведски крсташки рат (1240е)
 Трећи шведски крсташки рат (1293)

Крсташки ратови